

Lokalizacje

Austria 
 Neufahrn – dzielnica Neumarkt am Wallersee

Niemcy 
 Neufahrn bei Freising – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Neufahrn in Niederbayern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut